Skatschkow ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgeni Wiktorowitsch Skatschkow (* 1984), russischer Eishockeyspieler
 Kirill Sergejewitsch Skatschkow (* 1987), russischer Tischtennisspieler
 Konstantin Andrejanowitsch Skatschkow (1821–1883), russischer Diplomat und Sinologe